Баранка де лос Лаурелес има више значења:

 Баранка де лос Лаурелес (Тепатитлан де Морелос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Баранка де лос Лаурелес (Закоалко де Торес), насеље у савезној држави Халиско у Мексику